Юрий Алексеевич Красношапка (28 января 1936 — 30 июня 2005, город Белая Церковь Киевской области) — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Белоцерковского горкома КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов.

Биография 
Окончил Харьковский авиационный институт имени Жуковского .

В 1959—1964 годах — технолог, старший мастер, секретарь комитета ВЛКСМ, заместитель начальника цеха на одном из предприятий города Омска РСФСР.

В 1964—1970 годах — конструктор, главный инженер, начальник корпуса, главный механик на предприятиях города Белая Церковь Киевской области.

Член КПСС с 1966 года.

В 1970—1973 годах — секретарь партийного комитета Белоцерковского завода. В 1973—1974 годах — 2-й секретарь Белоцерковского городского комитета КПУ Киевской области.

В мае 1974—1990 годах — 1-й секретарь Белоцерковского городского комитета КПУ Киевской области.

Делегат XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС.

Потом — на пенсии в городе Белой Церкви.

Награды 
 орден Ленина
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почета»
 орден Дружбы народов
 медали
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР
 почетный гражданин города Белая Церковь (1996)

Источник 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 11-е скликання — 1985 р.

Примечания 

Первые секретари Белоцерковского горкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Вторые секретари городских комитетов КП Украины